Il doppio femminile del New South Wales Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Betsy Nagelsen e Elizabeth Smylie erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Nagelsen con Lori McNeil e Smylie con Jana Novotná.

McNeil e Nagelsen hanno perso nei quarti contro Catherine Suire e Catherine Tanvier.

Novotná e Smylie hanno perso in semifinale contro Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková.

Ann Henricksson e Christiane Jolissaint hanno battuto in finale 7–6, 4–6, 6–3 Kohde-Kilsch e Suková.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Jana Novotná /  Elizabeth Smylie (semifinali)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (secondo turno)

 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (primo turno) 
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (primo turno) 
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (semifinali) 
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1988